Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2004 года в классической программе прошёл в г. Уфе с 11 по 19 июля. Главный судья соревнований В. Д. Чернышев, судья РК. Главный секретарь: М. И. Белкина, судья РК

  — Александр Шварцман,
  — Георгиев Александр,
  — Александр Гетманский

Таблица 

 МГР — международный гроссмейстер
 ГР — гроссмейстер России
 ММ — международный мастер
 МС — мастер спорта России
 КМС — кандидат в мастера спорта
 МГРЖ — международный гроссмейстер среди женщин

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB 

Чемпионаты России в 2004 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2004 год в шашках
Июль 2004 года
2004 год в Башкортостане